Иннокентий Иванович Попов (1 мая 1905 года, Сретенск, Забайкальская губерния — 28 марта 1984 года, Симферополь, УССР, СССР) — советский учёный,  и сейсмолог, , профессор.

Руководитель Центральной геофизической обсерватории Сейсмологического института АН СССР в Обнинске (ныне Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН), основатель и руководитель Отдела сейсмологии Института геофизики АН УССР в Крыму.

Биография 
Родился в семье священослужителя. Отец был священником в селе Верхнеаторское в северной части озера Байкал. Мать, Екатерина Мелетьевна, работала фельдшером. Уроженка Сретенска, дочь протоиерея Мелетия Прянишникова. Умерла в 1943 году в Кзыл-Орде в эвакуации.

Трудовую жизнь начал в 17 лет рабочим и электромонтером.

В 1923 году окончил среднюю школу в Сретенске и поступил на физико-математический факультет университета в Томске.

В 1927 году с 4-го курса перевелся на последний курс физико-математического отделения Крымского педагогического института в Симферополе. Будучи студентом работал учителем физики в средней школе и на рабфаке.

В 1928 году окончил университет и получил квалификацию преподавателя физики.

С 1928 года работал лаборантом, затем ассистентом кафедры физики в Крымском педагогическом институте.

С 1931 по 1947 годы был доцентом, организатором и руководителем кафедры физики в Крымском медицинском институте.

В 1941—1944 годах во время Великой Отечественной войны был эвакуирован вместе с институтом и продолжал работать в Армавире и Кзыл-Орде.

В 1947 году был назначен и переведен в должность директора Крымского педагогического института в Симферополе.

В 1952 году в соответствии с задачами сейсмической науки был переведен в Институт Физики Земли АН СССР, где занимался организацией Центральной сейсмической станции «Симферополь» Крымско-Северокавказской сейсмической сети АН СССР.

В 1963 году был переведен в Обнинск для формирования новой Центральной геофизической обсерватории «Москва» Института Физики Земли АН СССР, где стал работать директором обсерватории.

В апреле 1969 года защитил диссертацию и был утвержден в ученой степени доктора физико-математических наук.

Трудовые достижения 
Написал и опубликовал более 50 научных работ.

30 лет преподавал физику и геофизику в высшей школе.

Пытался построить цельную и связанную картину происшедших землетрясений и ответить на вопросы:
 в чём причина движений Земной коры;
 каковы движущие силы, изменяющие облик Земли.

Избирался депутатом Крымской области и Симферопольского горсовета (мэрии).

Награждён Орденом Трудового Красного Знамени.

Ссылки 
 Основные даты жизни и деятельности профессора Иннокентия Ивановича Попова (29 документов) 

Геофизики СССР
Выпускники Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Преподаватели Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Ректоры Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Депутаты Симферопольского городского совета